Никольское — деревня в Ермолинском сельском поселении Истринского района Московской области. Население —  чел. (), в деревне 4 улицы, зарегистрировано 1 садоводческое товарищество. С Истрой связана автобусным сообщением (автобусы № 30, 30К).

Расположена на правом берегу реки Колоколенки (правый приток Песочной), примерно в 6 км на север от Истры, высота над уровнем моря 183 м. Ближайшие населённые пункты: Сокольники — в полукилометре восточнее, на другом берегу реки, Сысоево в 2 км на юго-восток, Ермолино в 2,5 км на юг и Андреевское в 2,5 км на юго-запад.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ермолинское
 Сельское поселение Ермолинское
 Официальный сайт муниципального образования сельского поселения Ермолинское 
 
 Карта Истринского района Московской области 

Населённые пункты городского округа Истра